Lol·lià, usurpador del tron imperial romà
 Publi Hordeoni Lol·lià, sofista grec